Враголан може да буде:

 Враголан (лист 1871)
 Враголан (лист 1894)
 Враголан (лист 1903)